Epsilonema är ett släkte av rundmaskar som beskrevs av Steiner 1927. Epsilonema ingår i familjen Epsilonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Epsilonema